Starscream est un personnage de l'univers de fiction des Transformers.

Description 
Starscream est l'adjoint de Mégatron et l'un des méchants les plus célèbres de la série. Sa forme alternative est l'avion de guerre. Il est présent de façon significative dans presque toutes les séries Transformers, et fait même une brève apparition dans l'épisode "Possession" d'Animutants.

Comme la plupart des personnages de la saga, Starscream a connu plusieurs incarnations aux tempéraments différents. Cependant, la plupart d'entre elles partagent en commun la place de chef en second des Decepticon, un tempérament traitre, une haine viscérale pour le chef des Decepticons Mégatron et un désir ardent de le renverser pour prendre sa place.

Relation avec Mégatron 
La particularité de Starscream est qu'il cherche constamment à prendre la place de son chef Mégatron, ce que ce dernier ne tolère pas, néanmoins il tue rarement Starscream malgré ses tentatives de trahison. Ce traitement de faveur a eu plusieurs raisons:

 Starscream est un soldat particulièrement puissant et efficace sur le terrain, et Megatron a besoin de sa force.
 Starscream est difficilement prévisible, et le laisser dans la nature serait trop dangereux que de le garder sous contrôle.
 Les complots de Starscream permettent à Mégatron de rester constamment en alerte et ainsi ne pas baisser sa garde.
 Starscream sert d'exemple et d'avertissement envers tous les Decepticons qui tenteraient eux aussi de renverser Mégatron.
 Mégatron laisse faire Starscream par pur plaisir sadique de le voir échouer.

Séries télévisées d'animation

Transformers: Génération 1 
Dans la série originale, Starscream était un scientifique travaillant avec l'Autobot Skyfire, jusqu'à ce qu'il rejoigne les Decepticons et devienne le second de Mégatron. Il accompagna donc celui-ci lors de l'attaque du vaisseau Autobot l'Arche. Lorsque le vaisseau s'écrasa, tous les Transformers à bord, y compris les Decepticons, furent brisés en morceaux et rendus inopérants. Plus tard, une éruption volcanique réveilla Télétraan 1, ordinateur de bord, qui reconstruisit et modifia les Decepticons. Starscream fut ainsi ranimé, avec pour mode véhicule un avion de chasse de type F-15. Lorsque les Decepticons partirent, il commit la maladresse de s'exercer au tir sur le volcan, acte qui eut pour conséquence un éboulement frappant l'Arche et secouant le corps d'Optimus Prime, qui tomba dans la portée du faisceau scanneur et du bras manipulateur, ce qui permit à Télétraan 1 de réparer aussi les Autobots et leur redonner la vie.

Par la suite, Starscream demeure du côté des Decepticons durant toute la série. Il s'avère un excellent combattant, plus intelligent que la moyenne des Decepticons, mais aussi un être arrogant et impitoyable, d'une cruauté effrayante, plutôt lâche et désireux de prendre la place de Mégatron si l'occasion se présentait. Selon lui, il est préférable d'user de la ruse et de la perfidie plutôt que de la force brute pour vaincre les Autobots, ce qui ne l'empêche pas de ne pas plus réussir que Mégatron (même généralement moins) lorsqu'il attaque lui-même. Il est souvent en conflits verbaux/physiques avec Mégatron, même s'il finit presque toujours par se faire humilier en retour. Il finira par abandonner son chef à moitié blessé  dans l'espace pour prendre la tête des Decepticons. Il se fait par la suite sacré Empereur des Decepticons sous le nom de Starscream Suprême, mais Mégatron, revenu sous la forme de Galvatron, se venge en le réduisant en miettes. Il revint par la suite sous forme de fantôme mais grâce à Unicron, Starscream revint parmi les vivants.

Animutants
Starscream fait une brève apparition dans l'épisode Possédé d'Animutants, où son spark rejoint le Darkside, vaisseau des Predacons prend possession du corps de Byznator. Il se présente à Mégatron II, prétendant avoir été tué en tentant de défendre Galvatron contre Unicron, et lui propose de l'aider à écraser les Maximals. Bien que méfiant, Mégatron accepte, mais demande à Scorpinor de surveiller le Decepticon.

Les talents de Strarscream s'avèrent tels que, sous son contrôle, même le corps du pitoyable Byznator devient redoutable. Il réussit à prendre la base des Maximals, qui sont forcés de s'enfuir avec Dinobot grièvement blessé. La Veuve noire, qui connaît la véritable cause de la mort de Starscream (il a été tué par Galvatron qu'il avait trahi), lui fait part de ses doutes, et fait mine d'accepter de l'aider.

Peu après, les Maximals font mine de se rendre à Starscream, ayant besoin de la Chambre de Régénération pour soigner Dinobot. Profitant de cela, Starscream emprisonne Optimus Primal et Dinobot, et, après avoir neutralisé Scorpinor, les utilise comme otage pour obliger les Maximals à attaquer la base prédator pour son compte.

Cependant, Optimus Primal se libère, puis libère Dinobot, et affronte Starscream dans un combat, qu'il gagne. La Veuve noire, qui en réalité prévoyait de le trahir depuis le début, détruit (une fois de plus) le corps de Byznator, forçant Starscream à le quitter et à errer une fois de plus dans l'espace.

Il est d'ailleurs révélé que Starscream possède un spark particulier et très rare qui le rend immortel, même si son corps est détruit. Expliquant la raison pour laquelle il a survécu à sa destruction par Galvatron dans le film d'animation.

La trilogie d'Unicron

Transformers: Armada
Starscream apparaît aussi dans la série Transformers: Armada. Cette version a à la fois des ressemblances et des différences avec la version de Génération 1. Par exemple, il déteste toujours Mégatron, mais cette fois, plus parce que ce dernier se sert de lui comme souffre-douleur plutôt que par désir de prendre sa place comme chef des Decepticons. Une autre différence majeure est que cette version de Starscream est un guerrier fier et courageux qui ne recule jamais au combat, alors que l'incarnation de Génération 1 était un lâche. Il a une rivalité avec l'Autobot Hot Shot, et suit un code d'honneur strict. En outre, il est montré à plusieurs reprises qu'il a un réel attachement amical avec les Mini-cans, ce qui le distingue des autres Decepticons, qui voient les Mini-cans comme des esclaves.
Beaucoup de fans trouvent à ce Starscream certaines similitudes avec le personnage de Dinobot dans Animutants : tous deux ont un code d'honneur, changent de côtés au cours de leurs séries et se sacrifient finalement d'une manière leur permettant de se racheter.

Ici, son armement consiste en des canons mineurs sur son torse, des Canons Laser sur ses épaules pouvant être activés par son Mini-can et une de ses ailes, qui peut se détacher pour former une épée. C'est un excellant épéiste, ayant été capable de presque égaler Hot Shot au combat alors que ce dernier possédait le Sabre Stellaire.

Starscream apparaît dès le début de la saga comme l'un des Decepticons envoyé récupérer les Mini-cans, des Transformers miniatures qui augmentent la puissance de ceux avec qui ils se combinent. Il accompagne à cette fin Mégatron, Cyclonus et Demolisher sur Terre. Cependant, il devient rapidement victime de mauvais traitements de la part de Mégatron, et est le dernier du groupe à obtenir son propre Mini-can, Swindle. Rapidement, une rivalité s'instaure entre lui est les autres Decepticons.

Starscream devient pendant une très courte période le propriétaire de l'épée céleste, une puissante arme issue de la combinaison de trois Mini-can. Cependant, Mégatron organisa en secret une mise en scène avec l'aide de son propre Mini-can pour faire passer Starscream pour un fou-furieux, l'amenant à attaquer Demolisher puis Mégatron lui-même. Les Decepticans décidèrent à l'unanimité que Starscream était dangereux avec l'épée céleste, et il fut forcé de le céder à Mégatron.

Par la suite, agacé par une série de défaites contre les Autobots, Mégatron devient plus agressif encore que d'habitude, et devint encore plus violent vis-à-vis de Starscream. À bout de nerfs et manipulé par Sideways, ce dernier finit par défier son chef en duel, mais perdit en n'en tira qu'une humiliation supplémentaire.

Plus tard, il se voit à nouveau confier l'épée céleste dans le cadre d'un plan de Trust destiné à s'emparer du Laser Fatal. Le plan fonctionne, mais en guise de prix, Starscream est volontairement abandonné par ses compagnons sur le terrain. Enragé par une telle trahison, Starscream revient et s'attaque à Thrust. Mégatron parvient à le calmer, mais, plus tard, Starscream le surprend en conversation avec Thrust, et comprend qu'il est considéré comme un souffre-douleur. Furieux, il se déchaîne, dévaste la base avec l'épée céleste, s'enfuit et va même jusqu'à s'allier aux Autobots pour le seul plaisir de nuire à Mégatron.

Au départ, il est mis mal à l'aise par les méthodes de travail en équipe des Autobots, qui le forcent à obéir aux ordres. Cependant, il finit par développer des liens, se lie d'amitié avec les alliés humains des Autobots, particulièrement Alexis.
Ce changement de côté est hélas assez bref : manipulé par Trust (qui était lui-même manipulé par Sideways), il vole le Bouclier Ardent et rejoint à nouveau les Decepticans.

Plus tard, prenant conscience de la menace que représente Unicron, il tente d'en convaincre Mégatron. Ce dernier refusant de l'écouter, il le défie en duel. Alors qu'il est sur le point de perdre, il décide de prouver ses dits en payant de sa vie, et tire sur Unicron. Le demi-dieu cybertronien, riposte alors, désintégrant Starscream sur le coup et prouvant ainsi que la menace était réelle. Alexis, qui était devenue spécialement proche de Starscream, fut la plus atterrée par sa mort.

Cette incarnation de Starscream est la seule jusqu'à présent qui se soit révélé positive à la fin, son sacrifice ayant permis de sauver indirectement aussi bien les Autobots que les Decepticans.

Transformers Energon
Dans cette série se déroulant dix ans après Transformers Armada, Starscream est ramené à la vie par Alpha Quintesson afin de surveiller Mégatron qui a pris possession du corps d'Unicron. Cependant à cause d'un manque de puissance, Starscream est ressuscité sous la forme d'un spectre et n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Il rejoint de nouveau de Decepticons afin de mener sa mission à bien.

Avec ses nouvelles capacités, il devint un des soldats les plus performants de son camp, pouvant même blesser gravement Optimus. À la fin de la série, il se sacrifie avec son chef dans un soleil que Primus a créé grâce à du Super Energon.

Transformers Cybertron
Une décénnie plus tard, Starscream est de nouveau ressuscité avec Megatron. Cette fois-ci libéré de l'emprise d'Alpha Quintesson et avec ses souvenirs retrouvés. Restant le second de Megatron, il s'est trouvé un nouveau but: Prendre la place du leader des Decepticons, rejoignant ainsi les ambitions de sa version originale de la Génération 1.

Transformers: Animated
Starscream apparaît dans la série Transformers: Animated, toujours en tant que second de Mégatron. Cette version reste une fois encore très respectueuse de celle de G1 : Starscream est donc un être arrogant, sournois et cruel dont la seule idée est d'évincer Mégatron pour devenir lui-même chef des Decepticons. Ainsi, il n'apparaît dans l'équipe de Mégatron qu'au début de la série, (épisode 1), et agit par la suite pour son propre compte, tentant aussi bien d'éliminer Mégatron que les Autobots. Ses tentatives répétées et amorcées pour renverser Mégatron tendent plutôt à en faire un personnage comique. Toutefois, il se montre notablement tenace, n'ayant pas hésité à rechercher la Matrice pendant 4 000 000 de cycle stellaire.

Il est également loin d'être un lâche (excepté avec Mégatron), et n'hésite pas à affronter à lui seul toute l'équipe Autobot, qu'il est presque parvenu à battre.

Comme dans toutes les versions, Starscream se transforme ici en avion de chasse. Son armement inclut deux blasters sur les bras, et il est capable de voler dans ses deux modes.

Starscream apparaît dans le premier épisode, Transformation partie 1, où il se trouve à bord du Némésis avec les autres Decepticons (Lugnut, Blackarachnia et Blitzwing). Lorsque Mégatron part prendre la Matrice aux Autobots, il place un détonateur sur le dos de ce dernier, espérant ainsi l'éliminer. Le croyant mort, il se réjouit, mais les autres Decepticons quittent le vaisseau, le laissant seul à bord alors qu'une explosion est sur le point de frapper le Némésis. Starscream est présumé mort dans l'explosion.

Plus tard, Starscream est révélé être en vie et arrive sur Terre, où il localise les autobots. Désirant leur prendre la Matrice pour s'affirmer comme chef suprêmes des Decepticons, il prend Bumblebee, le maire de Detroit, son père et le Commissaire Frozone en otage. Il obtient l'artefact, mais Optimus Prime réussit à le lui reprendre.

Il tente plus tard de s'attirer les services de Blitzwing et Lugnut, mais est rapidement chassé et tué par Mégatron. Il s'avère peu après qu'il possède désormais, incrusté de façon définitive dans son front, un morceau de la Matrice qui le rend immortel et le maintient en vie. Après avoir tenté répétitivement d'utiliser cela à son avantage contre Mégatron, il est arrêté par les Autobots de la Garde d’Élite.

Il revient plus tard, et se crée une armée de clones de lui-même pour combattre les Autobots et Mégatron. Lors de l'épisode final de la Saison 2, il attaque au moment où Mégatron ouvre une Porte Stellaire, mais le professeur Sumdac use d'une machine pour le décapiter et user de son corps contre Mégatron, mais ce dernier l'emporte. Au terme de l'épisode, Mégatron et la tête encore vivante de Starscream sont coincés dans l'espace, le premier étant immobilisé par des menottes magnétiques et le second impuissant sans son corps.

Dans la Porte Stellaire, Starscream se découvre la nouvelle aptitude de tirer par sa bouche, qui lui permet involontairement de libérer Mégatron de ses menottes magnétiques. Forcés de coopérer à nouveau malgré leurs différends, ils finissent par trouver l'Autobot Omega Supreme, ancien vaisseau des héros, et, après plusieurs péripéties, Mégatron réussit à en prendre le contrôle en usant de la tête de Starscream, dont le fragment fournit l'énergie. Il revient sur Terre et attaque les Autobots pour se venger. Prowl réussit à libérer Oméga Suprême du contrôle de Mégatron, mais Starscream, saisissant l'opportunité, prend le dessus à son tour, et chasse les Autobots du corps avant de prendre Mégatron comme prisonnier. Conseillé par son ex-chef, il tente ensuite de partir à la conquête de Cybertron, mais, juste avant, les Autobots fixent sur le vaisseau un reste de Porte Stellaire le forçant à voyager en permanence dans l'Hyperespace, et l'empêchant ainsi d'aller sur Cybertron...

Par la suite, perdus dans l'espace, Starscream et Mégatron doivent une fois de plus s'entraider. Rejoints par Lugnut (Air Decepticon), ils réussissent finalement à atteindre Cybertron dans Voilà pourquoi je hais tant les machines, où ils récupèrent Shockwave, dont la couverture a été découverte par l'équipe d'Optimus lors du final de la saison 2 et il prit Arcee en otage. Ils rejoignent ensuite la Lune de la Terre dans La Bataille Finale/Fin de Partie.

Profitant d'une dispute entre Lugnut et Shockwave, Starscream rejoint les restes du Némésis, où il utilise sa technologie de clonage pour se recréer un corps, mais est surpris par Mégatron, qui détruit son atelier pour s'assurer qu'il ne créera pas de nouveaux clones ni de nouveaux corps et détruit son armée de clones.

Peu après, Starscream tente une nouvelle fois de trahir Mégatron, l'écrasant pour s'emparer des codes d'activation d'Oméga Suprême, mais en est empêché par Lugnut. Se moquant de lui, Mégatron le détruit une nouvelle fois.

Enragé contre Mégatron, Starscream parvient à se réparer rapidement, et active dans les clones d'Oméga Suprême des bombes destinées à détruire la Terre et le chef Decepticon ainsi que les Autobots. Il est cependant ensuite victime de la reformation de la Matrice par Prowl et Jazz, qui arrachent son fragment, le laissant mort pour de bon.

Les clones 
Au cours de la série, Starscream se crée des clones pour se venger de Mégatron. Chaque clone est identique à lui dans la majorité des traits physiques, mais avec une couleur différente et un trait précis de sa personnalité plus marqué. La plupart des clones ne sont pas nommés dans la série, mais sont identifiables par rapport à leurs schémas de couleurs basés sur ceux de personnages de Génération 1, et certains ont eu leurs noms révélés récemment par les producteurs:

 Skywarp, violet et noir, qui hérite de son côté lâche, qui fuit toujours face aux adversaire et prend souvent un air terrorisé, même s'il affronte des ennemis bien plus faible que lui;
 Thundercracker, bleu et rouge, héritant de sa part mégalomane, qui se montre arrogant et dit avoir un "intelligence supérieure";
 Sunstorm, orange, qui hérite de son côté fayot, qui ne cesse de complimenter tous ceux de son entourage, y compris ses propres ennemis;
Ramjet, son côté menteur, qui ment sans cesse même lorsque c'est inutile, au point qu'il faut toujours interpréter ses dires dans le sens inverse;
Slipstream son côté féminin, et la seule à ne pas être totalement identique à lui. La part de Starscream qu'elle représente est inconnue, et elle a conseillé à ce dernier de ne pas le lui demander. Elle semble être la plus sérieuse et intelligente des clones. Elle n'a absolument aucun respect pour Starscream, et l'insulte constamment, même lorsqu'il l'approuve. Son nom a finalement été établi comme étant Slipstream.

Une autre figurine de clone est sortie, Dirge, qui représenterait son avarice. Néanmoins, celui-là n'est jamais apparu dans la série tout comme Thrust qui devait représenter la jalousie de Starscream. Apparemment dans la saison 4 annulée, Swindle aurait utiliser la technologie de clonage mise au point par Starscream pour créer Dirge et Thrust comme ses gardes du corps et les aurait dotés du même type de casque que Ramjet.

Transformers Prime

Dans la série Transformers : Prime, Starscream est le second de Megatron, à la tête de l’armée Decepticon. Il est particulièrement intelligent et rusé, et est nettement plus compétent que dans toutes ses autres incarnations. Mais il reste également couard et arrogant. Son ambition trop grande et sa jalousie envers Megatron l’amènent à constamment élaborer des plans pour renverser ce dernier.

Dans la première saison de la série, Starscream est aux commandes de l’armée Decepticon en l’absence de Megatron. Il assassine froidement l’autobot Cliffjumper dès le premier épisode. À la suite du retour de Megatron, Starscream se voit obligé de céder le commandement des Decepticons, pour son plus grand déplaisir. Ainsi lorsqu’il s’avère que Megatron, qui été présumé mort à la fin du premier arc, est bel et bien en vie, il tente de l’assassiner. Le leader des troupes Decepticons se trouvant ensuite dans le coma, Starscream va mettre en place un plan pour le faire débrancher. À la suite de l'échec du plan en question et la « résurrection » de Megatron, Starscream reçoit un violent passage à tabac de la part de ce dernier. Sévèrement blessé, il tente une nouvelle ruse à peine remis sur pied. Il tente ainsi de ressusciter le guerrier Decepticon Skyquake sous forme de zombie à l’aide du dark energon, une substance extrêmement dangereuse. Le plan est bien sur un échec cuisant, le menant à perdre un bras lord d’une attaque des Autobots, le forçant à fuir. Peu après, il semble avoir compris sa place au sein de l’organisation decepticon et avoir décidé d’être désormais loyal à Megatron. Mais lors d’une mission durant laquelle il est forcé de travailler avec Arachnid et que celle-ci le double et le laisse aux mains des Autobots, il décide d’abandonner les Decepticons et de tenter d’être intégré parmi les Autobots. Optimus Prime est prêt à lui laisser une chance. Mais Starscream laisse échapper devant Arcee qu’il est responsable de l’assassinat de son partenaire, Cliffjumper. S’ensuit un combat acharné gagné par Arcee, cette dernière le laisse s’échapper plutôt que de l'abattre. Face à l’évidence qu’il ne pourra jamais faire partie des Autobots et que les Decepticons ne sont pas mieux, Starscream décide de ne plus jamais être sous les ordres de quelqu'un et s'envole au loin.

En saison 2, Starscream est maintenant un vagabond. À partir de là, il doit redoubler d’intelligence, de ruse et de différents stratagèmes face aux Autobots et aux Decepticons. Il s’infiltre sur le Nemesis, en début de saison, pour voler de l’energon. Il y croise Orion Pax (Optimus Prime amnésique). S’étant blessé lors de sa fuite du vaisseau, il contacte les Autobots, désirant échanger l’information de la présence de Prime sur le vaisseau Decepticon contre des soins. Les Autobot étant déjà au courant, il les informe en revanche de l’emplacement d’un Pont Spatial construit par les Decepticons.

Il tente ensuite une alliance avec l’organisation criminelle MECH, les aidant à dérober le T-Cog (organe responsable de la transformation en véhicule) de Bumblebee. Mais il se fait doubler par l’organisation qui lui vole son propre T-Cog. Plus démuni encore qu’il ne l’était déjà, il trouve refuge dans le Harbinger, un vaisseau decepticon écrasé et abandonné sur Terre des années auparavant. Dans ce vaisseau, il découvre par hasard le matériel nécessaire au clonage. Il décide de s’en servir pour créer cinq clones de lui-même qu’il envoie sur le Nemesis dans le but d’assassiner Megatron. Cette tentative rate, et tous les clones sont morts à la fin de l’épisode. 

Il se joint ensuite à la chasse aux reliques Cybertronienne dans laquelle les deux factions sont engagées, en partant à la recherche de l’Apex Armor en Antarctique. Là-bas, il est confronté à la fois à Optimus Prime et à Dreadwing (guerrier ayant pris sa place en tant que second lieutenant Decepticon et frère de Skyquake). Il perd le combat mais réussit à récupérer la relique, qui s’avère être une armure indestructible.

Plus tard, il détecte la présence de red energon, une substance permettant d’obtenir une vitesse décuplée. Il se rend sur place et affronte les Autobots à l’aide de l’Apex Armor pour récupérer de cette substance. Smokescreen réussit à le déloger de l’armure grâce au « Phase Shifter », une relique permettant de passer à travers la matière. Mais Starscream réussit à s’enfuir avec un morceau de red energon. À l’aide du red energon et du don de vitesse qu’il prodigue, Starscream réussit à s’emparer d’une des clés d’Omega. Ces reliques qui pourraient permettre la restauration de Cybertron. Il élabore donc ensuite un stratagème pour dérober les autres clés possédées par les Autobots. Une fois les clés récupérées, il les utilise pour acheter son retour parmi les Decepticons.

Megatron, ayant de sérieux doutes quant à la loyauté de Starscream, décide d’explorer l’esprit de ce dernier via un câble de connexion lui permettant d’être littéralement dans sa tête. Il y constate en effet toutes les fautes et les défauts de Starscream, mais décide tout de même de le garder en vie. Cependant, Dreadwing apprend que Starscream a transformé son frère en zombie et que Megatron est prêt à couvrir cette information.

Starscream retrouve son mode véhicule grâce au T-cog prélevé sur son clone et restauré par Knock Out. Dreadwing tente ensuite de le tuer pour venger la profanation de Skyquake. Starscream ne doit son salut qu'à l'intervention de Mégatron qui tue Dreadwing avec son canon car ce dernier refusait d'obéir à son ordre de baisser son épée. Alors que Starscream lui exprime sa gratitude éternelle, Mégatron répond simplement :  Mégatron lui rend ensuite son titre de commandant en second des decepticons. 

Dans le final de la saison 2, Starscream prend temporairement les commandes pendant que Mégatron part sur Cybertron pour retrouver la serrure Oméga qui pourra restaurer la planète. Il découvre avec Soundwave et Knock Out que Jack, Raph et Miko sont sans défense et décide de les prendre en otage pour exercer un moyen de pression sur les Autobots. Le plan fonctionne et les Autobots sont contraints de rendre les clés Oméga aux Decepticons en échange de la vie de leurs amis. Après que Mégatron a créé le nouveau Kaon sur Terre, Starscream acquiert une armada personnelle, les Seekers, avec laquelle il attaque la base Autobot qui sera détruite par le Némésis.

Dans la saison 3, il retrouve son rival Shockwave qui manque à deux reprises de le tuer à cause de ses provocations. Il est confronté à SILAS le meneur de la Mech transformé en mutant, car Starscream pense que son armée de mutants serait meilleure que l'armée Prédacon de Shockwave. Plus tard, il est témoin de l'évolution du Predacon Predaking qui demande alors à Megatron de devenir le roi des futurs clones Predacons. Par peur que les Predacons se retournent contre lui, Megatron tente de trouver un moyen de mettre fin à son projet de clonage, Starscream conseille alors de faire en sorte que les Autobots découvrent le laboratoire de Shockwave et le détruisent. Il omet volontairement de prévenir Shockwave de l'attaque, sous prétexte de rendre la chose plus réaliste, mais surtout dans l'espoir de se débarrasser de son rival.

Après la destruction de laboratoire, Shockwave réprimande Starscream le soupçonnant que sa mise en scène avait un autre but. Starscream se défend à nouveau disant que son "oubli" a permis une découverte capitale: La création de la cybermatière par l'energon synthétique combiné à l'acide cybernucléique. Shockwave trouva son raisonnement logique et l'épargne à nouveau.
Plus tard, grâce à des infos de Soundwave, Starscream détruira la deuxième base des Autobots avec son armada personnelle, mais il s'agissait d'un leurre.

Dans la bataille finale, il fera face aux autobots avec son armada et sera vaincu. Assistant à la mort de Mégatron, il tente de venger son maître mais Shockwave l'en empêche et l'oblige à s'enfuir. Il s'enfuira du vaisseau avec Shockwave et atterrira quelque part sur Cybertron. 

Dans Transformers Prime le film, il tente de reconstruire l'armée decepticon avec l'aide de Shockwave. Ensemble, ils ont déjà créé 3 Prédacons : Darksteel, Skylynx et Ripclaw (la dernière étant toujours en stase). Mais son plan tombe à l'eau quand Unicron de retour dans le corps de Mégatron utilise l'energon noir pour lever une armée de morts vivants Prédacon à partir des fossiles que Starscream voulait utiliser pour agrandir son armée. Il décide de s'enfuir de Cybertron, pour échapper à Unicron. Il libère Knock Out et les Véhicons prisonniers sur le Némésis pour s'emparer du vaisseau. Mais le caractère impulsif de Starscream causera sa perte, après avoir hurlé à Knock Out de la fermer, ce dernier l’assomme avec l'immobilisateur après qu'Arcee et Bulkhead se soient occupés des Véhicons. Il est enfermé dans une cellule du Némésis. Knock Out se joint ensuite aux Autobots, s'étant remis en question, et ayant compris que Starscream l'aurait largué au premier astéroïde s'il l'avait aidé et en plus qu'il est grossier. 

Après la défaite d'Unicron, il parvient à se libérer et retrouve Mégatron et lui propose de rassembler les decepticons pour s'emparer de Cybertron, mais ce dernier refuse (ayant été torturé par Unicron, Mégatron n'a plus envie d'oppresser quelqu'un). Malgré les tentatives de Starscream, Mégatron déclare devant lui et devant les Autobots que les Decepticons n'existent plus et que c'est fini, puis il s'envole de Cybertron (probablement pour s'exiler à cause de ses actions passées). Starscream retourne donc à Kaon, avec l'intention de devenir, enfin, le chef suprême des decepticons. Mais son règne est de courte durée car Prédaking, Darksteel et Skylynx le retrouve et l’encercle. Prédaking disant que lui et ses frères ont des comptes à règler, Starscream est ensuite attaqué hors de l'écran par les trois Prédacons pour tous les mauvais traitements qu'il leur a fait subir.

Transformers : Robot in Disguise
Starscream accompagné de son équipe de chasseur(s) de prime arrive sur terre et reprend le Sabre noir de l'étoile (une arme créée par Megatron) à une bande de decepticons collecteurs de reliques. Starscream traquait par la même occasion des minicons modifié pouvant accorder plus de puissance.

Après que son équipe a capturé les minicons de l'équipe de Bumblebee, Starscream apprit que ce dernier était aussi sur Terre et lui ordonna de se rendre ou il arrivera malheur à ses amis. Une fois Bumblebee entre ses griffes, Starscream lui révéla comment il avait survécu à l'attaque des Predacons : Il a fui au cœur de Darkmount (l'ancienne forteresse de Mégatron) et a découvert des armes surpuissantes qui ont détruit Darksteel et Skylynx (le sort de Prédaking n'est pas vu, tout comme celui de Ripclaw la Predacon aperçu dans le labo de Shockwave dans Transformers Prime Predacons Rising). Il a ensuite trouvé un laboratoire caché avec lequel il a modifié son corps pour être plus fort qu'il ne l'était jadis avec pour nouvel objectif de se venger de son ancien maitre, seulement les minicons qui étaient enfermés dans ce même laboratoire purent s'enfuir avant que Starscream ne puissent les utiliser.

L'équipe de Bumblebee, accompagné d'Optimus et des minicons modifié attaque le vaisseau de Starscream mais cela donna l'opportunité à l'ancien second de Megatron de s'emparer de ses cibles et ainsi acquérir le pouvoir qu'il convoitait. Désormais tout-puissant et armé du Sabre noir, Starscream tente de tuer les Autobots mais Optimus accède également au même pouvoir que lui et lui fait face. Le combat prend fin lorsque Optimus attire Starscream dans un champ d'énergie qui sépare Starscream des minicons et le laisse dans un état catatonique. Optimus ramène ensuite Starscream toujours dans le coma sur Cybertron, ainsi que son équipe.

Transformers: La Trilogie de la Guerre pour Cybertron 
Dans la série La Trilogie de la Guerre pour Cybertron, Starscream arbore une apparence presque identique à G1 tout en conservant son arrogance, sa soif de pouvoir et sa perfidie. Apparaisant d'abord comme membre des Seekers sous le commandement de Jetfire qu'il méprise à bien des égards. Quand les Seekers embusquent Wheeljack et le pilleur Bumblebee, Starscream s'apprête à les exécuter jusqu'à ce que Jetfire lui tranche la main avant qu'il ne passe à l'acte. Megatron arrive peu après et Starscream tente d'utiliser son état pour disgracier Jetfire mais en vain.

Plus tard dans la soirée avec maintenant sa main replacée, il profite que Jetfire n'ait pas encore retrouvé les Autobots pour affirmer devant Megatron qu'il aurait réussi à dénicher les Autobots s'il était le chef des Seekers. Megatron lui répond que s'il ne fait pas attention, alors un jour son ambition le perdra. Starscream est également présent quand Ultra Magnus arrive à Kaon.

Durant un combat contre les Autobots, Starscream retrouve son ami Skywarp mortellement blessé qui a le temps de lui révéler que Jetfire s'est retourné contre eux. Accompagné des autres Seekers, Starscream se rend au mémorial d'Alpha Trion où Megatron venait à l'instant d'assassiner Ultra Magnus pour avoir tenté de le berner. Il tire rapidement sur Jetfire puis révèle à Megatron sa trahison par le meurtre de Skywarp. Après que Jetfire ait réussi à s'enfuir, Megatron fait promouvoir Starscream en tant que commandant des Seekers.

Durant le reste de la série, comme à son habitude, il complote contre Mégatron pour lui prendre sa place, essayant de rallier certains Decepticons à sa cause. Dans la troisième partie, il s'associe à Dinobot et la Veuve Noire pour retrouver l'Allspark avant les deux Mégatron et les renverser, mais cette tentative échoue. Par la suite, il parvient à acquérir le Disque d'Or contenant les mémoires de son chef et découvre tous ce qui va se passer, il découvre alors que Mégatron va devenir l'esclave d'Unicron et que l'Allspark va disparaitre. Unicron apparait alors dans son esprit et tente de le corrompre. Effrayé par la menace du dieu destructeur, Starscream se rend auprès des Autobots pour les prévenir de la menace, mais ces derniers ne le croient pas et détruisent le disque. Par la suite, il tentera de convaincre Megatron d'arrêter ses folies sans succès.

Il participera à la toute fin au combat final contre Galvatron et Nemesis Prime et assiste à la résurrection de sa planète. Cependant, il entend toujours la voix d'Unicron dans sa tête et sent sa fureur, la Veuve Noire lui répond alors qu'ils seront là pour l'arrêter.

Films 

 Nom : Starscream
 Faction : Decepticons
 Protoforme : Decepticon
 Fonction : Chef en second des armées Decepticons et commandant des forces aériennes
 Mode véhicule : avion de combat Lockheed Martin F-22 Raptor
 Armes : Lance-missiles, scie déployable et mitrailleuse Gatling 
 Tué par : Sam Witwicky
 Taille : 31 pieds (9,45 m) dans le film

Starscream apparaît dans les trois films Transformers, Transformers 2 : la Revanche et Transformers 3 : La Face cachée de la Lune. Dans cette version, il se transforme, comme toujours, en avion de chasse, plus précisément en Lockheed Martin F-22 Raptor. Son mode robot possède un look bizarroïde, avec des airs de rapaces, bien qu'il garde des éléments proches de la version d'origine (comme le nez de l'avion qui devient son torse). La main gauche de Starscream se transforme en lance-missiles, il possède une mitraillette sur sa main droite, une scie déployable sur l'avant-bras et combat avec une combinaison très habile de vol et d'acrobaties aérienne. Il possède également des réacteurs accrochés sur le dos qui lui permettent de voler sans se changer en avion. Dans le jeu vidéo adapté du film, il possède aussi la faculté de détacher ses ailes pour s'en servir comme paquetage, allusion évidente à Armada.
Du fait que le premier film était plutôt orienté vers l'action, la personnalité de cette incarnation n'est pas beaucoup développée dans le premier film. Cependant, dans le second, il a droit à plus de dialogues, qui le rapprochent clairement de la version de Génération 1. 
Il mesure 31 pieds (9,45 mètres), par conséquent, c'est l'un des plus grands Decepticons. Il est aussi à noter que Starscream possède un bruit de transformation totalement différent de celui d'un Transformer original.

Transformers
Dans le premier film (2007), Starscream est toujours le second de Mégatron, il est le chef de l'expédition pour retrouver le AllSpark et emmène Barricade, Brawl, Blackout, Bonecrusher, Scorponok et Frenzy. Il possède pour mode véhicule un avion de combat. Il possède aussi une apparence qui lui donne des airs de rapace. Les scénaristes prévoyaient au départ qu'il serait toujours aussi traitre, et qu'il se disputerait souvent avec Mégatron, mais dans la seule scène où ces deux personnages sont vus ensemble, Starscream affirme sa loyauté envers Mégatron (). On peut néanmoins supposer qu'il s'agit d'une ruse pour tromper Mégatron. D'autant plus que Mégatron n'est pas très aimable avec lui, preuve que Starscream n'est peut-être pas de ses plus fidèles sujets. (, lui envoie Mégatron.

Pendant la bataille de Mission City, il s'occupe d'éliminer tous les renforts aériens, hélicoptères, ou autres F-22. Au début de la bataille, il tire sur Bumblebee et Ironhide, car les soldats l'avaient pris pour un renfort. Il s'occupe ensuite d'empêcher Sam de cacher le AllSpark en combattant Ratchet et Ironhide. Vers la fin de la bataille, il se déguise parmi les F-22 envoyés, puis en détruit plusieurs. On ne le revoit plus ensuite, peut-être abandonne-t-il Mégatron, seul Decepticon encore en vie à ce moment-là.

À un moment du générique de fin du film, on peut voir Starscream dans sa forme transformée s'envolant dans l'espace en traversant l'atmosphère terrestre, preuve qu'il est encore en vie. Cette scène est confirmée dans le roman adapté du film. Starscream est le seul Decepticon non-détruit dont la survie a été confirmée (contrairement à Barricade et Scorponok, qui, bien qu'ayant également survécu, ne sont pas vu vivants à la fin du film).

Transformers 2: La Revanche 
Starscream réapparaît dans Transformers 2 : La Revanche, le corps et véhicule désormais couverts de symboles cybertroniens. Il a plus de dialogues que dans le film précédents, et se montre encore plus clairement proche de son incarnation de Génération 1 : Mégatron le frappe régulièrement, et, lorsque Mégatron lui reproche de l'avoir abandonné, il s' "excuse" en disant qu'il fallait bien que quelqu'un prenne le commandement en son absence. Mégatron réagit violemment, le plaquant contre un embryons abritant un jeune decepticon et le menaçant : .

Aussitôt ressuscité, Mégatron le rejoint, et s'en prend aussitôt violemment à lui pour l'avoir laissé mort. Plus tard, il accompagne Grindor, le Docteur et Mégatron lors de la poursuite de Sam Witwicky. Lors du combat contre Optimus dans la forêt, ce dernier coupe le bras de Statscream avant de tuer Grindor. Lors de l'arrivée des autres autobots, il s'enfuit avec son chef. Les deux Decepticons se posent ensuite sur un immeuble où Starscrem va se faire brutaliser par Mégatron pour ne pas avoir réussi à capturer Sam. Peu avant la bataille finale, il crée un signal qui endommage les communications des militaires du NEST, les privant un temps de renforts.
À la fin du film, lorsque le Fallen est tué, il réussit à convaincre Mégatron de se replier pour revenir plus tard, clamant : "Sans vouloir vous traiter de lâche maître, mais parfois les lâches restent en vie."

Transformers 3: La Face cachée de la Lune 
Starscream réapparaitra dans Transformers 3, toujours dans son mode véhicule F-22 raptor accompagné de Mégatron. Sa première apparition dans le film se fait dans la base des decepticons, située en Afrique du Sud au milieu de la Savane où il rejoint Mégatron et Soundwave afin d'organiser l'assaut des Decepticons. Il exprime sa soi-disante tristesse envers son maître devenu faible.  

Il se rend ensuite à Washington avec Mégatron et assiste à l'arrivée de toute une armée Decepticon sur terre à l'aide du pont spatial que Sentinel Prime, après avoir trahi les autobots, finit par activer. Sa prochaine mission est de détruire la navette spatiale censé contenir les autobots, renvoyé par les humains, durant le décollage, chose qu'il fit mais Starscream ne se doutait pas que les autobots n'y étaient pas et s'étaient cachés avant le décollage.  

Durant la bataille dans Chicago, il attaqua Sam et Carly qui alla se cacher tandis que Sam fit face à Starscream, Sam utilisa un grappin de Q et visa l'œil droit de Starscream où il resta accroché avant de tomber à l'intérieur d'un immeuble. Étant à la hauteur de la tête de Starscream, Sam couru et se jeta sur lui et lui enfonça une bombe de Wheeljack dans l'autre œil. Toujours accroché à son grappin et n'arrivant pas à s'en défaire, le colonel Lennox vint à son secours et tenta de l'aider. Mais Starscream, complètement aveugle et souffrant (le poids de Sam arrachant son œil jusqu'à la racine), compliqua les choses en gigotant, Sam et le colonel Lennox se balançaient avec le grappin. Starscream décolla de plusieurs mètres, emportant Sam et Lennox avant de se poser en haut d'un bâtiment et de s'immobiliser pendant quelques instants, ce qui permit à Lennox de couper le lien avec un couteau et de tomber avec Sam. Starscream déclare les tuer mais à peine sa phrase finie, l'explosif se déclenche et détruit la moitié de son visage, y compris son spark. Bumblebee vint à la rescousse de Sam et Lennox en les rattrapant de justesse de leur chute, tandis que la dépouille de Starscream vint s'écraser sur le sol.

Une scène post-générique dévoilait la tête décapitée de Starscream se réactivant, suggérant qu'il était toujours en vie. Mais cette scène a été retirée et le 5e film confirme que Starscream est bel et bien mort.

Transformers 4: L'âge de l'extinction  

Après la bataille de Chicago, le corps de Starscream à ensuite été amené à l'entreprise KSI pour permettre aux scientifiques de construire leurs propres Transformers car nous pouvons voir de nouveaux Decepticons inspiré de lui tel que les KSI Bosses.

Transformers: The Last Knight 
Starscream fait une brève apparition dans ce cinquième opus. L'Autobot Daytrader a en effet rapporté la tête réparé du second chef des Decepticons à Cade Yeager en plus d'une nouvelle boîte vocale pour Bumblebee. 

Plus tard, lors de l'arrivée des Decepticons à la planque des Autobots et de Cade, où ils tuent apparemment hors de l’écran Trench (l’excavateur Autobot), Megatron trouve la tête de Starscream et lui dit avec regret : "La fin approche, mon vieil ami perfide. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça", avant de se faire attaquer par Hound.

On peut également remarquer que Nitro Zeus (inspiré de KSI Bosses et Shockwave) a un corps rappelant vaguement celui de Starscream ainsi que de Soundwave, Sideways et Sideswipe.

Bumblebee 
Starscream fait une courte apparition dans la scène d'introduction du film, où il participe à l'attaque des Decepticons sur ce qu'il reste de la résistance Autobot. Ici il retrouve un look plus proche de sa version originale, et on peut supposer qu'il reviendra dans les futurs films du reboot.

Notes et références

Notes

Références 
 

Decepticons
Méchant de fiction